Куф — літера гебрайської абетки
 Куф — літера фінікійської абетки
 Куф — тип вітрильного судна